Magellan má několik významů:

 Ferdinand Magalhães – portugalský mořeplavec, který vedl první expedici kolem světa
 V astronomii:
 americká planetární sonda Magellan určená pro průzkum Venuše
 trpasličí nepravidelná galaxie Malý Magellanův oblak
 trpasličí nepravidelná galaxie Velký Magellanův oblak
 V kultuře:
 
 V literatuře:
 vědeckofantastický román polského autora Stanisława Lema K Mrakům Magellanovým